Papanikolaou bzw. Papanicolaou ist der Familienname folgender Personen:
 Christos Papanikolaou (* 1941), griechischer Stabhochspringer 
 Dimitris Papanikolaou (* 1977), griechischer Basketballspieler und -trainer
 Ioannis Pavlos Papanikolaou († 2010), griechischer Unternehmer und Reeder

 Georgios Papanikolaou (Politiker) (* 1977), griechischer Politiker
 Kostas Papanikolaou (* 1990), griechischer Basketballspieler
 Kostas Papanikolaou (Maler) (* 1959), griechischer Maler 
 Nicholas F. S. Papanicolaou (* 1949), griechisch-US-amerikanischer Unternehmer

Papanikolaou steht für:
 Papanikolaou-Färbung, eine zytodiagnostische Spezialfärbung von Zellausstrichen zur Erkennung von Krebszellen